La denominación Condado de Mason puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Mason, condado de Illinois.
 Condado de Mason, condado de Kentucky.
 Condado de Mason, condado de Míchigan.
 Condado de Mason, condado de Texas.
 Condado de Mason, condado de Washington.
 Condado de Mason, condado de Virginia Occidental.